Cândido Mota kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cândido Mota (ort), São Paulo, 
 Cândido Mota (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar